Cine-i de vină?  se poate referi la:

 Literatură
 1847 Cine-i de vină? – roman de A. I. Herzen, traducere de Tamara Gane

 Film
 1961 Cine-i de vină? – film sovietic în regia lui Ivan Kavaleridze